Miejscowość w Polsce:
 Brzeźniczka – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Pionki

2 strugi w Polsce:
 Brzeźniczka – struga, dopływ Parsęty
 Brzeźniczka – struga, dopływ Zagożdżonki

Zobacz też 
 Brzeźnicka Węgorza